Horvátország
 Dvorska, falu Suhopolje községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szerbia
 Dvorska, falu Krupanj községben, a Macsvai körzetben